Brökel oder Broekel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Brökel (1931–2014), ehemaliger Rektor, Heimatforscher, Stadthistoriker und Sachbuchautor
 Ingolf Brökel (* 1950), in Berlin lebender Physiker und Lyriker
 Johanna Antonie Broekel (1819–1890), deutsche Schulgründerin und Romanautorin
 Jörg Brökel, deutscher Journalist und Moderator; seit 2010 Chefredakteur von 94,9 Radio Herford
 Klaus Brökel (* 1951), deutscher Ingenieur und Professor für Konstruktionstechnik / CAD an der Universität Rostock

siehe auch: Bröckel, Bröckl